Droga magistralna A8 (Litwa)
 Droga magistralna A8 (Łotwa)